Il singolare del torneo di tennis Stuttgart Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Chris Lewis 6-3 6-0 6-7 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Harold Solomon (primo turno)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Kim Warwick (primo turno)

 Kevin Curren (primo turno)
 Pat Du Pré (quarti di finale)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Kjell Johansson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stuttgart Indoor 1981